Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Світлана Кузнецова і Олена Лиховцева з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні пари 

  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (чемпіонки)
  Світлана Кузнецова /  Олена Лиховцева (фінал)
  Кара Блек /  Ренне Стаббс (3-тє коло)
  Надія Петрова /  Меган Шонессі (2-ге коло)
  Мартіна Навратілова /  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Жанетта Гусарова /  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Лізель Губер /  Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
  Анастасія Мискіна /  Віра Звонарьова (1-ше коло)
  Маріон Бартолі /  Міріам Казанова (1-ше коло)
  Емілі Луа /  Ніколь Пратт (3-тє коло)
  Марія Венто-Кабчі /  Анжелік Віджайя (1-ше коло)
  Барбара Шетт /  Патті Шнідер (півфінал)
  Алісія Молік /  Магі Серна (1-ше коло)
  Сільвія Фаріна-Елія /  Франческа Ск'явоне (2-ге коло)
  Олена Дементьєва /  Ай Суґіяма (півфінал)
  Елс Калленс /  Петра Мандула (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
WTA Tour Draw

Жінки, парний розряд
2004 у жіночому тенісі
2004 в американському спорті